Wienold ist der Familienname folgender Personen:

 Götz Wienold (* 1938), deutscher Linguist und Schriftsteller
 Hanns Wienold (* 1944), deutscher Soziologe
 Richard Wienold (* 1998), deutscher Snookerspieler

Siehe auch:
 Wienhold